ICAM o Industria Cioccolato e Affini Morbegno – azienda produttrice di cioccolato
 I.C.A.M. – abbreviazione di Istituto a custodia attenuata per detenute madri
 ICAM – acronimo inglese della Confederazione internazionale dei musei d'architettura
iCAM – modello dell'aspetto del colore